Die Liste der Mitglieder des 11. Niedersächsischen Landtages enthält alle Abgeordneten, die in der 11. Wahlperiode  (1986–1990) dem Niedersächsischen Landtag angehörten. Zur Landesregierung dieser Legislaturperiode siehe Kabinett Albrecht V.

Zusammensetzung

Präsidium 

 Präsident des Niedersächsischen Landtags
 Edzard Blanke (CDU)
 Vizepräsident
 Heinrich Warnecke (CDU)
 Helmuth Bosse (SPD)
 Karl Ravens (SPD)
 Kurt Rehkopf (FDP)

Fraktionen 
Nach der Landtagswahl am 15. Juni 1986 setzte sich der Landtag wie folgt zusammen:

Fraktionsvorsitzende

Abgeordnete

Literatur 
 Barbara Simon: Abgeordnete in Niedersachsen 1946–1994. Biographisches Handbuch. Hrsg. vom Präsidenten des Niedersächsischen Landtages. Niedersächsischer Landtag, Hannover 1996.

Einzelnachweise 

Mitglieder, 11. Wahlperiode
 12